Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shanghai Rolex Masters 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizieren sich sieben Spieler, die in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. Oktober 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Shanghai